Мильновский сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Мильно.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Мильно 
 с. Блих

Примечания